Magyar Gábor (1842–1912) piarista tartományfőnök, főgimnáziumi tanár
 Magyar Gábor (1914–2011) gordonkaművész
 Magyar Gábor (?–2021) gordonkaművész
 Magyar Gábor (1953) festőművész
 Magyar Gábor (1957) villamosmérnök, informatikus
 Magyar Gábor (?) Állami Díjas (1980) agrármérnök
 Magyar Gábor (?) ornitológus, mikrobiológus, Pro Natura emlékplakettel kitüntetett természetvédő